А́нна Ку́зина: Кузина, Анна Евгеньевна (род. 1980) — украинская актриса театра и кино.
 Кузина, Анна Фёдоровна (1918—1992) — советский учёный-радиохимик, доктор наук, профессор.
 Кузина, Анна Александровна — победитель всемирного конкурса китайского языка, переводчик, психолог.